Moška kombinacija na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekala 8. februarja. Naslov svetovnega prvaka je branil Američan Ted Ligety.

Medalje

Rezultati 
Tekma je sestavljena iz smuka in slaloma.

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015